Giuseppe Poli ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Poli (Maler) (um 1714–1765/1767), italienischer Maler 
 Giuseppe Poli (Ruderer) (1886–??), italienischer Ruderer 
 Giuseppe Poli (Mediziner) (* 1948), italienischer Mediziner 
 Giuseppe Poli (Schachspieler) (* 1956), italienischer Schachspieler 
 Giuseppe Angelo Poli (1878–1970), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Kapuziner
 Giuseppe Saverio Poli (1746–1825), italienischer Physiker